Государственные праздники Ливана и памятные дни.

Примечания

Ссылки 
Государственные праздники Ливана 

 
Ливан